Illingen (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Illingen (Sarre), une commune d'Allemagne

 Elchesheim-Illingen, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne